Марсена — библейский персонаж ().

Топонимы
 Марсена (Алье) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Марсена (Канталь) — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.